es un personaje ficticio recurrente en varias publicaciones creadas por el por el grupo de mangakas CLAMP, más notablemente Cardcaptor Sakura, Tsubasa:_Reservoir_Chronicle y ×××HOLiC. Aunque todas las serializaciones comienzan con Clow Reed supuestamente fallecido, sus acciones antes del comienzo de la historia y legado le convierten siempre en un punto clave de la trama argumental.

Clow en relación con Sakura Card Captor 
Clow es el mago que creó las cartas de Clow, a Kerberos y a Yue.

Aparece en el mundo real con la apariencia de un chico de la edad de Sakura llamado Eriol Hiragizawa. Además aparece con otros dos personajes: Una mujer de nombre Nakuru (Ruby Moon) que persigue a Touya debido a su increíble poder oculto ya que puede descubrir a Sakura y por lo tanto a las cartas de Clow; y un gato parecido a Kerberos, pero negro, de nombre Spinel Sun el cual se vuelve muy activo e histérico con el azúcar.

Clow Reed (también llamado amo Clow) tiene como objetivo que Sakura convierta todas sus cartas en cartas Sakura, y para ello pone diversas dificultades en medio de la vida de la muchacha. Para así poder completar la colección de cartas.

En el manga, él aclara a Sakura (como Eriol) que antes de morir fraccionó su alma, y con eso sus poderes, en dos. Por eso al revivir, renació en Eriol y Fujitaka, el padre de Sakura. Además, confiesa que la captura de las cartas era solo una excusa para entrenar a la pequeña Sakura, para que se convierta en una bruja mucho más poderosa que él capaz de controlar por completo todos sus poderes.

Clow en relación con xxxHolic 
Clow fue amigo de Yūko Ichihara (protagonista de XXXHolic), a quien revivió inconscientemente al desear con mucha fuerza que "volviera a abrir los ojos", provocando que todas las dimensiones se torcieran al desafiar al destino, lo inevitable (hitsuzen), y siendo así el culpable de todos los hechos de Tsubasa.

Clow en relación con Tsubasa Chronicle 
En Tsubasa Chronicle es mencionado como el padre de Sakura y de Touya, sin embargo solo aparece en momentos puntuales en algunos de los recuerdos recuperados de Sakura. Pero a partir del capítulo 201 se sabe que sus verdaderos padres son Fujitaka y Nadeshiko, pero por el deseo del Syaoran real éste destino cambia.

Fei Wang Reed (el "malo" de Tsubasa Chronicle), es un descendiente de Clow y el mago más poderoso después de él, cuyo objetivo es revivir a Yuuko (Yuuko sigue con vida solo en el plano dimensional donde se encuentra, por el error de Clow, y ciertamente volverá a la muerte el día que se arregle la distorsión dimensional creada por Clow). Por lo que hablan Fye y Kurogane al final del manga, Fei Wong no era alguien vivo sino que era un "pensamiento" muy poderoso de alguien con gran poder, lo que da a pensar que Fei Wong era en realidad la representación personificada del deseo de Clow por revivir a Yuko, de ahí que estuviera obsesionado por revivir a la Bruja por encima de todo.

Historia de Clow 
Reed Clow era un mago muy poderoso de origen tanto europeo como chino, en consecuencia al origen respectivo de padre y madre, de ahí que las cartas poseen símbolos de ambas culturas. Clow crea tanto a las cartas Clow, como a Kerberos y Yue. Él conoce a Yuuko Ichihara (protagonista de xxxHolic), y al parecer tienen cierta relación (aunque nunca se sabe si fue solo de amistad, o si hubo algo más entre ellos).
Yuuko murió y simplemente solo por un instante Clow deseo que abriera los ojos una vez más, y ese fuerte deseo puso un alto en el tiempo de Yuuko regresándola a la vida. Por culpa de revivir a Yuuko las dimensiones se distorsionaron, por esa razón Clow sabe que debe partir para arreglar lo que su poder causó.

Clow y Yuuko tienen cierto plan para enmendar lo sucedido, y con eso en mente crean a las 2 Mokonas, la Mokona Negra (Larg), y la Mokona Blanca (Soel). Ellos crearon a estas dos Mokonas sobre la base de una Mokona muy poderosa, de color blanco, y más grande que las 2 Mokonas creadas por Clow y Yuuko (la Mokona en la que se basaron Clow y Yuuko, fue la Mokona del mundo de Sephiro de Magic Knight Rayearth).

Las 2 Mokonas estaban bajo el cuidado de Yuuko, mientras que Clow vivía en otra casa junto a Kerberos y Yue (mencionado en una novela de Clamp que se centra en las 2 Mokonas Modoki). Finalmente las Mokonas son puestas en cápsulas donde dormiran durante años, y posteriormente serán despertadas por Watanuki Kimihiro (protagonista de xxxHolic), lo cual estaba en el plan de Clow y Yuuko.

Clow se despide de Yue y Kerberos (en Sakura Card Captor parecía que se despedía porque iba a morir, incluso Clow habla con Sakura Kinomoto, quien viajó gracias a la carta del regreso), luego Clow es llevado a otra dimensión por los poderes de Yuuko (bruja dimensional). Clow termina viviendo en otra dimensión, donde es un rey y su país se llama "el país de Clow" (de Tsubasa Chronicle).

Allí Clow llena el espació que surgió por la distorsión dimensional causada por su culpa, cumpliendo el rol de padre de la princesa Sakura (Fujitaka y Nadeshiko son los verdaderos reyes, pero Clow ocupa el lugar de Rey luego del deseo del Syaoran real). Clow pasa a ser el padre de la Sakura clon, mientras que Fujitaka pasa a ser el padre del Syaoran clon. También (debido a la distorsión dimensional causada por Clow (que luego terminó con el deseo de Syaoran) Watanuki Kimihiro (protagonista de xxxHolic) pasa a tener el lugar en el mundo perteneciente a Syaoran (real).

Luego de lo sucedido en Tsubasa Chronicle, no se sabe que fue lo que le sucedió a Clow exactamente. Según Sakura (clon), el rey Clow murió, pero al final de Tsubasa Chronicle queda la incógnita de saber que fue lo que paso con el mago Clow (así como Clow parecía morir en Card Captor Sakura, cuando en realidad estaba por viajar a otra dimensión, entonces tal vez en esta ocasión ocurrió lo mismo). Lo único que se sabe es que Clow reaparece como un niño bajo el nombre de Eriol Hiragizawa en Card Captor Sakura, para ayudar a Sakura Kinomoto a transformar las "Cartas Clow" a "Cartas Sakura".

No sería de extrañar que Clow aparezca en otro manga/anime de CLAMP, además un personaje tan característico como Clow es bastante atrayente debido a su enorme poder, conocimientos y personalidad amable aunque a la vez molesto (según las palabras de Yuuko en xxxHolic).

No se sabe mucho sobre la forma de ser de Clow, ya que aunque es un personaje crucial, se lo vio muy pocas veces:
 Cuando Sakura Kinomoto (protagonista de Card Captor Sakura) viaja de alguna manera al pasado, y sostienen una charla. Aquí se lo ve como un hombre muy amable, y que sabe mucho más de lo que dice.
 Cuando la princesa Sakura (protagonista de Tsubasa Chronicle) empieza a tener recuerdos de su pasado, y recuerda que Clow era su padre. Aquí se lo ve como un padre (falso) y rey (falso) amable.
 Luego que son creadas las 2 Mokonas Modoki (en la novela ligera). En esta novela es donde se puede ver mejor la personalidad de Clow. Aquí se lo ve como un hombre siempre sonriente y que trataba muy bien a las Mokonas. También se puede ver un poco la relación que tenía con Yuuko (al parecer Clow tendía a molestar a Yuuko constantemente con lo que decía).
 En Tsubasa Chronicle se ve a Clow solo desde la perspectiva confundida y borrosa de Sakura (clon), y en la novela de las mokonas se ve a Clow desde la perspectiva cariñosa y juguetona de ambas Mokonas.
 Solo en Card Captor Sakura el público puede ver a Clow más claro y juzgarlo por sí mismo.
Como en el capítulo 58 de la serie cuando Kerberos se ensucia con harina y le dice a sakura que usa la carta burbujas para bañarlo como hacia Clow antes, también dijo que la usaba para lavar su ropa, al parecer era alguien un poco holgazán. Al igual se menciona que tanto sakura como Clow consienten mucho a Yue

Descendencia de Clow Reed 
 El personaje Fei Wang Reed (de Tsubasa Chronicle) es descendiente de Clow. Se cree que al momento que Clow accidentalmente revivió a Yuko, creó a Fei Wang con el propósito de revivirla completamente. También es mencionado que es el descendiente más poderoso de Clow.

 El personaje Fujitaka Kinomoto (de Card Captor Sakura), es descendiente de Clow. Fujitaka es una de las 2 mitades del mago Clow. Fujitaka solo tiene una apariencia similar a Clow, pero no posee magia ni ninguna otra característica de Clow (hasta el final del manga, cuando Eriol con la ayuda de Sakura, divide su magia en dos). Sin embargo, Fujitaka es un hombre muy amable, así como lo fue Clow.

 El personaje Sakura Kinomoto (de Card Captor Sakura), es descendiente de Clow. Hija de Fujitaka Kinomoto. Ella hereda las Cartas Clow, y las debe transformar en Cartas Sakura antes que el poder de las cartas se salgan de control.

 El personaje Sakura Hime. (Princesa Sakura).(personaje de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE), se vuelve el padre (falso) de la princesa Sakura ( ya que Fujitaka y Nadeshiko son los verdaderos reyes, pero Clow ocupa el lugar de Rey luego del deseo del Syaoran real). Clow pasa a ser el padre (falso)  de la Sakura clon, mientras que Fujitaka pasa a ser el padre del Syaoran clon. También (debido a la distorsión dimensional causada por Clow (que luego terminó con el deseo de Syaoran) y Kimihiro Watanuki (protagonista de xxxHolic) pasa a tener el lugar en el mundo perteneciente a Syaoran (real).

 El personaje Touya Kinomoto (de Card Captor Sakura), es descendiente de Clow. Hijo de Fujitaka Kinomoto, y hermano de Sakura Kinomoto. El único poder que posee Touya es que puede ver fantasmas y seres sobrenaturales sienten cierta atracción hacia él.

 El personaje Eriol Hiragizawa (de Card Captor Sakura), es descendiente de Clow. Aunque no es descendiente sanguíneo de Clow, Eriol es una de las 2 mitades del mago Clow. Eriol tiene los recuerdos del mago Clow, y algunos de sus poderes. Además de tener un aspecto similar al mago Clow cuando era niño y su comportamiento y personalidad es el mismo de Clow.

 El personaje Li Syaoran (de Tsubasa Chronicle) es otro descendiente de Clow. Li Syaoran en realidad usa el nombre de su padre (Li Syaoran). Li Syaoran (el real) de Tsubasa Chronicles, 

 El personaje Shaoran Li (de Card Captor Sakura)es otro descendiente de Clow, ya que su familia es de la descendencia del mago Clow Reed y solo sigue viva su madre, de nombre Ierán Li, pues su padre murió hacía algunos años, por lo que llegó a pensar que él era el más indicado para capturar las cartas clow (su nivel de magia es considerablemente alto). 

 El personaje Meiling Li (de Card Captor Sakura) es otro descendiente de Clow exclusivo del anime. Es la prima de Syaoran, por lo que también pertenece a la familia descendiente del mago Clow, aunque ella no posee magia, lo que la hace sentir un poco mal al estar rodeada de una familia de hechiceros. Sin embargo de chica estudió artes marciales junto a Syaoran, por lo que es buena en combate.

 El personaje Kimihiro Watanuki(de xxxHolic) es otro descendiente más de Clow que a la vez (debido a su existencia distorsionada) no debería serlo. Watanuki ocupa el lugar de Li Syaoran, siendo ahora hijo de Sakura y Syaoran. Watanuki es idéntico al Mago Clow de joven, pero no puede hacer uso de la magia (al menos no hasta la desaparición de Yuuko, en xxxHolic). En xxxHolic Rou, Watanuki empieza a usar vestimentas parecidas a las de Clow y también encuentra unas gafas que podrían ser las mismas que usaba Clow o solo una réplica. En el último capítulo del manga se ve que el círculo mágico de Watanuki es el mismo de Clow. En una ocasión Yuuko habla con la Mokona Negra y comenta que Watanuki tiene un sorprendente parecido a Clow. En ocasiones se nota que su personalidad es parecida a la de Clow debido a su gran amabilidad y alto temperamento como solía tener Clow al ser amable con las Mokonas y molestar a Yuko en varias ocasiones. También es mencionado que la inusual habilidad de Watanuki en la cocina es debida a ser un descendiente de Clow. Watanuki (al igual que Touya Kinomoto) puede ver fantasmas y muchos seres sobre naturales sienten cierta atracción hacia él.

Legado de Clow Reed 
Las Cartas de Clow se crearon en Hong Kong, por el mago Li Clow Reed. Ellas son el resultado de la combinación de magia oriental y occidental y constituyeron la base de un nuevo tipo de magia a diferencia de cualquier otra vista hasta el momento.

También en el manga de xxxHOLIC se revela que Yuuko Ichihara mantenía los lentes de Clow Reed para Watanuki.

Personajes de Cardcaptor Sakura
Personajes de xxxHOLiC
Personajes de Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE
Magos ficticios

en:Clow Reed
pt:Mago Clow